Peter Baláž (1974), szlovák ökölvívó
Peter Baláž (1979), szlovák eszperantista és szerkesztő
lásd még
Balázs Péter (egyértelműsítő lap)